Борисоглебский Кирилловский Туровский монастырь
 Кирилловский монастырь (Киев)
Кириллов монастырь (Великий Новгород)
 Кирилло-Афанасьевский монастырь (Ярославль)
 Кирилло-Белозерский монастырь
 Кирилло-Новоезерский монастырь
 Кирилло-Челмогорский монастырь